Metrópoles FM — estação de rádio de Brasília, Distrito Federal
 Estação 104 FM — estação de rádio de Iguaba Grande, Rio de Janeiro
 Fanática FM — estação de rádio da cidade do Rio de Janeiro
 104 FM (Porto Alegre) — estação de rádio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Desambiguações de rádio